Toko peut désigner :
 Toko, une localité du Cameroun située dans la région du Sud-Ouest ;
 Toko, une localité de Nouvelle-Zélande située dans la région de Taranaki ;
 Toko, un roi du Cameroun ;
 , le nom des magasins de produits asiatiques aux Pays-Bas ;
 Nambatingue Toko, joueur de football tchadien.

Homonymie de toponyme